Perfektion oder Perfection (von lateinisch perfectio) steht für:
 Vollkommenheit
 Unfehlbarkeit
 Perfection Automobile Works, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Perfection (Album), Jazzalbum von  David Murray, Geri Allen und Terri Lyne Carrington (2016) 

Siehe auch:
 Perfektionismus
 Vollendung